Tettau steht für:
 Tettau (Fluss), rechter Zufluss der Haßlach in Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau

Orte:
 Tettau (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Tettau (Oberfranken), Marktgemeinde im Landkreis Kronach, Bayern
 Tettau (Schönberg), Ortsteil von Schönberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Tettau, deutscher Name von Tetov, Gemeinde im Okres Pardubice (deutsch Bezirk Pardubitz), Pardubický kraj (deutsch Pardubitzer Region), Tschechien

Adelsgeschlechter:
 Tettau (Adelsgeschlecht), aus Böhmen stammendes Freiherrengeschlecht
 Kinsky von Wchinitz und Tettau, böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Kinsky

Personen:
 Abel Friedrich von Tettau (1688–1761), russischer Generalleutnant
 Alfred von Tettau (1810–1893), deutscher Fideikommissbesitzer und Politiker, MdR
 Carl Christian von Tettau (1681–1747), sächsischer Oberberghauptmann
 Daniel von Tettau (1670–1709), deutscher Generalmajor
 Dietrich von Tettau (1654–1730), deutscher Politiker
 Ernst Dietrich von Tettau (1716–1766), preußischer Etats- und Kriegsminister
 Friedrich von Tettau (1664–1748), preußischer Geheimer Hofrat
 Georg Abel von Tettau (1618–1677), kurbrandenburgisch-preußischer Geheimer Hofrat
 Georg von Tettau (1837–1930), deutscher Landwirt und Politiker
 Hans Dietrich von Tettau (1620–1687), kurbrandenburgisch-preußischer Geheimer Hofrat
 Hans Eberhard von Tettau (1585–1653), kurbrandenburgisch-preußischer Geheimer Hofrat
 Hans von Tettau (1888–1956), deutscher General der Infanterie
 Johann Georg von Tettau (1650–1713), deutscher Generalleutnant
 Julius Ernst von Tettau (1644–1711), deutscher General der Infanterie
 Karl Tettauer von Tettau, Komtur des Malteserordens
 Otto von Tettau (1868–1946), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm von Tettau (Jurist) (1804–1894), deutscher Jurist und Historiker
 Wilhelm von Tettau (1872–1929), deutscher Architekt